Numero di Grashof – gruppo adimensionale utilizzato in termofluidodinamica
Criterio di Grashof – criterio di resistenza relativo ai materiali fragili
Franz Grashof – ingegnere tedesco e professore di meccanica applicata